Stracciatella est le nom de plusieurs préparations culinaires originaires d'Italie :
 la stracciatella, un fromage ;
 la stracciatella, un parfum de glace ou de yaourt accompagné de petits copeaux de chocolat ;
 la stracciatella, une sorte de soupe à base d'œufs.

Cuisine italienne